Marauder steht für:

 Marauder Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Marauder & Co., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Marauder (Automobilhersteller), ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Marauder (Fahrzeug), ein gepanzertes südafrikanisches Aufklärungsfahrzeug
 Marauder, ein US-amerikanischer Mittelstreckenbomber, siehe Martin B-26
 Mercury Marauder, Pkw-Modell von Mercury
 Suzuki GZ 125 Marauder, Leichtkraftrad (1998–2004)
 Suzuki VZ 800 Marauder, Motorrad (seit 1996)
 Marauder (Computerspiel), ein Shoot ’em up für Commodore 64
 Starship Troopers 3: Marauder, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2008

Siehe auch:
 Marodeur
 Merrill’s Marauders